2 miejscowości w Polsce: 
 Okrzeszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Lubawka 
 Okrzeszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna